Santa Lucia har flere betydninger:

 Santa Lucia (sang), en velkendt traditionel napolitansk vise
 Santa Lucia del Mela, en italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 Santa Lucia di Piave,
 Santa Lucia di Serino, en by i Campania, Italien

Se også 

 Lucia
 Saint Lucia
 Sankta Lucia
 Santa Luzia